Se usa el nombre de Facultad de Humanidades para hacer referencia a varias facultades universitarias:
 : Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
 : Facultad de Humanidades, de la Universidad CEU San Pablo (CEU-USP).
 : Facultad de Humanidades y Comunicación, de la Universidad de Burgos (UBU).
 : Facultad de Artes y Humanidades, de la Universidad de Pamplona.
 : Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Formosa.
 : Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Córdoba.
 : Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Rosario.
 : Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional del Nordeste.
 : Facultad de Ciencias y Humanidades, de la Universidad de El Salvador.
 : Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay.